Па́трик Ра́ссел:
  (род. 1946) — французский горнолыжник.
 Рассел, Патрик (род. 1993) — датский хоккеист.